anyż gwiazdkowy
 biedrzeniec anyż